Mălădia se poate referi la:

 Mălădia, sat în comuna Măeriște, județul Sălaj, România.
 Râul Mălădia, curs de apă, afluent al râului Crasna.

Vezi și 
 Mălăele (nume de familie)
 Mălăești (dezambiguizare)
 Mălăiești (dezambiguizare)